Дінтара Фунлап () або Дін ();  — таїландська співачка та відома акторка.

Дискографія 
Took lauk auk rong rian (ถูกหลอกออกโรงเรียน)
Wan puean kian jot mai (วานเพื่อนเขียนจดหมาย)
Rai oi khoi rak (ไร่อ้อยคอยรัก)
Songsan huajai (สงสารหัวใจ)
Uaipon hai puean (อวยพรให้เพื่อน)
Mor Lam Sa On+Luk Thung Sa on 1st-14th (หมอลำสะออน+ลูกทุ่งสะออน ชุด 1-14)
Jintara Krob Krueang 1st-9th (จินตหราครบเครื่อง ชุด 1-9)
Tao Ngoy (เต่างอย)
Phak Dee Tee Jeb (ภักดีที่เจ็บ)

Див. також 
 Тонгчай Макінтайр

Примітки

Посилання 

Тайські актори
Тайські співачки